Aneurhynchus är ett släkte av steklar som beskrevs av John Obadiah Westwood 1832. Aneurhynchus ingår i familjen hyllhornsteklar. 

Kladogram enligt Dyntaxa:

Källor 

Hyllhornsteklar
Aneurhynchus